Killingbeck ist der Familienname von:
 Molly Killingbeck (* 1959), kanadische Leichtathletin

Sonstiges:
 Killingbeck Island, Insel im Archipel der Adelaide und Biscoe-Inseln, Antarktis